Открытый чемпионат Ниццы () — мужской профессиональный международный теннисный турнир, проводившийся с 1971 по 2016 год весной в Ницце (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2010 по 2016 год относился к серии ATP 250 с призовым фондом около 520 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Мужской профессиональный теннисный турнир в Ницце проводился ежегодно с 1971 по 1995 год, входя сначала в тур Гран-при, а затем в основную серию АТР. Чемпионат в этот период входил в начальную стадию весеннего грунтового сезона, перемещаясь в календаре между концом марта и началом мая.

В 1990-м году соревнование вошло в календарь свежеобразованного основного тура ATP, получив в нём базовую категорию. Призовой фонд чемпионата, колебавшийся в этот период от 225 до 303 тысяч долларов, помогала обеспечивать компания Philips, ставшая в этот период титульным партнёром соревнования. Накануне сезона-1996 голландская компания прервала свои отношения с турниром, что повлекло его отмену. Возвращения большого мужского тенниса в город пришлось ждать 15 лет: накануне сезона-2010 французская федерация воспользовалась финансовыми проблемами у турнира в австрийском Кицбюэле, выкупив его лицензию соревнования базовой категории на неделе, предшествующей Ролан Гаррос, и восстановила грунтовый чемпионат в Ницце. Турнир проводился до 2016 года, а в следующем году его место в календаре занял турнир в Лионе.

Победители и финалисты
Два французских теннисиста, Янник Ноа и Анри Леконт, являются четырёхкратными победителями турнира в Ницце. Леконт одержал по две победы в одиночном и парном разрядах, а Ноа трижды первенствовал в парах и один раз в одиночном разряде. Среди победителей Открытого чемпионата Ниццы Илие Нэстасе и Бьорн Борг, выигрывавшие его по два раза. В 1989 году турнир выиграл Андрей Чесноков, ставший первым представителем СССР и бывших республик Советского Союза, которому удалось это сделать; четверть века спустя его результат повторил латвиец Эрнест Гулбис.

Финалы турнира

Ссылки 
 Официальный сайт